Ла Баранкиља има више значења:

 Ла Баранкиља (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Баранкиља (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику